Ревізіоністи Голокосту — особи, які активно пропагують заперечення Голокосту, включаючи тих, хто піддавався в зв'язку з висловленням і підтримкою таких поглядів переслідувань, у тому числі кримінального порядку.

Список по країнах 
{| class=wikitable
! width="20px" | №
! width="140px" | Ім'я українською
! width="140px" | Ім'я англійською
! Країна
! width="450px" | Бібліографія
|- valign="top"
|1
|Робер Форіссон
|Robert Faurisson
|
|(1972). A-t-on bien lu Lautréamont ?, Paris: Gallimard.  
(1977). La clé des Chimères et autres chimères de Nerval, Paris: J.J. Pauvert.  
(1980). Mémoire en défense: contre ceux qui m’accusent de falsifier l’histoire, Paris: La Vieille Taupe. 
(1980). (edited by Serge Thion) Vérité historique ou vérité politique : le dossier de l’affaire Faurisson : la question des chambres à gaz, Paris: La Vieille Taupe,  
(1982). Réponse à Pierre Vidal-Naquet, Paris: La Vieille Taupe.  
(1991). "Chronique sèche de l'Épuration – Exécutions sommaires dans quelques communes de Charente limousine", Revue d'Histoire révisionniste, no. 4, february-april  
(1993). Réponse à Jean-Claude Pressac, published by AAARGH. 
(1999). Écrits révisionnistes (1974–1998), 4 volumes, privately printed.  
(2000). "Impact and Future of Holocaust Revisionism"  
(1961). A-t-on LU Rimbaud?, Bizarre, no. 21-22, 1961. 2nd edition under the title A-t-on lu Rimbaud? Suivi de l'Affaire Rimbaud, Paris: J.J. Pauvert, 1971. 3rd edition published by La Vieille Taupe. 
(2004). Jewish Myths about the Berlin Olympic Games (1936)Witnesses to the Gas Chambers of Auschwitz   
(With Siegfried Verbeke) Het «Dagboek» van Anne Frank : een kritische benadering.
|- valign="top"
|2
|Поль Рассіньє
|Paul Rassinier
|
|(1948).  Le Passage de la Ligne. 
(1950). Le Mensonge d’Ulysse
(1959). Ulysse trahi par les Siens
(1960). Le Veritable Proces Eichmann
(1962). Zum Fall Eichmann. Was ist Wahrheit?
(1964). Le Drame des Juifs European
(1967). Les responsables des la Seconde Guerre Mondiale.
(1978). Debunking the Genocide Myth: A Study of the Nazi Concentration Camps and the Alleged Extermination of European Jewry
(1979). The real Eichmann trial, or, The incorrigible victors 
|-valign="top"
|3
|Роже Доммерг Полакко де Менас
|Roger Dommergue Polacco de Menasce
|
|Auschwitz, le silence de Heidegger
J'ai mal de la terre, Éditions du Scorpion, Paris, 1965. 
Dossiers secrets du XXI siècle 
Auschwitz, le silence de Heidegger ou la fin du judéo-cartésianisme 
La pollution médicale concrète et abstraite: chimie et freudisme 
(1987). Vers la revie - traité synthétique de santé et médecine naturelle, Institut Dr. Alexis Carrel, Châteauroux 
La vérité sur Hitler et le nazisme 
L'Histoire devant l'incontournable question juive, éditions Le Styx, Paris-Budapest. 
(1971). Étude psycho-physiologique des dandys romantiques (ou le dandy romantique hyperthyroïdien physiologique) (sous la direction d'Albeaux Fernet), thèse de doctorat en psychopathologie, Sorbonne. 
Le martyre et l'holocauste des nègres par les juifs trafiquants esclavagistes Vérité et Synthese Открытое письмо Стивену Спилбергу "Відкритий лист Стівену Спілбергу"  "Освенцим, мовчання Хайдеггера"
The «Shoa» sherlockholmised 
|-valign="top"
|4
|Артур Бутц
|Arthur Butz
|
|(1976). The Hoax of the Twentieth Century 
(2006). Артур Бутц. «Иран - друг Запада» 
(1977). Der Jahrhundertbetrug 
(1980). “The International 'Holocaust' Controversy”, The Journal of Historical Review, volume 1 no. 1, p. 5.
(1997). “The Nagging 'Gassing Cellar' Problem” The Journal of Historical Review, volume 16 no. 4, p. 20-23. Another look at the "Vergasungskeller" question.
(1997). “Gas Detectors in Auschwitz Crematory II” The Journal of Historical Review, volume 16 no. 5, p. 24. A "criminal trace"?
(1998). “Robert Graham and Revisionism,” The Journal of Historical Review, volume 17 no. 2, p. 24. 
(1998). “Peter Sagal's 'Denial',” The Journal of Historical Review, volume 17 no. 3, p. 18. 
(1998).  “Pope Pius XII and the Jews,” The Journal of Historical Review, volume 17 no. 4, p. 20. 
(1998). “Revisionists Meet in Australia,” The Journal of Historical Review, volume 17 no. 4, p. 18.  
(1998). “The Hoax Ends the Twentieth Century” The Journal of Historical Review, volume 17 no. 6, p. 2. 
|- valign="top"
|5
|Юрген Граф
|Jürgen Graf
|
|(2008). "Крах мирового порядка"  
Треблінка: критичний аналіз офіційної версії(1993)Міф про голокост    
(1999). Riese auf tönernen Füßen: Raul Hilberg und sein Standardwerk über den "Holocaust". UK. Castle Hull Publishers. 128p ISBN 1-902619-02-1  
(2001). The Giant With Feet of Clay: Raul Hilberg and his Standard Work on the "Holocaust". Chicago, IL. Theses & Dissertations Press. 128p ISBN 0-9679856-4-1.  
(2002). Treblinka: Vernichtungslager oder Durchgangslager? Hastings, Castle Hill Publishers. 361p ISBN 1-902619-05-6  (2002). Treblinka: Extermination Camp or Transit Camp? (Holocaust Handbook Series)Hastings, Castle Hill Publishers. p361 ISBN 1-59148-000-0 ISBN 978-159148000  
(2004). Concentration Camp Majdanek: A Historical and Technical Study. Theses & Dissertations Press. 320p ISBN 1-59148-006-X ISBN 978-1-59148-006-8  
(2007). Holocaust Revisionism-The Arguments. Historical Review Press 240p ISBN 0-906879-47-7 ISBN 978-0-906879-47-4
|-valign="top"
|7
|Фред Лейхтер
|Fred A. Leuchter
|
|(1988). An Engineering Report on the Alleged «Gas Chambers» at Auschwitz, Birkenau and Majdanek. 
|-valign="top"
|8
|Роже Гароді
|Roger Garaudy
|
|(1995). Основоположні міфи ізраїльської політики
(1946). Роман «Восьмий день творення» 
(1960). «Християнська мораль і марксистська мораль» 
(1963). П'єси, естетичні праці («Щодо реализму без берегів» 
(1963). «Що таке марксистська мораль?» 
(1965). «Від анафеми до діалогу» 
(1966). «Марксизм XX століття» 
(1972). «Альтернатива»  
(1973). «Танець життя» 
|- valign="top"
|9
|Махмуд Ахмадінежад
|Mahmoud Ahmadinejad
|
| 
|- valign="top"
|10
|Гермар Рудольф
|Germar Rudolf
|
|Dissecting the Holocaust. The Growing Critique of 'Truth' and 'Memory'. 
Expert Report on Chemical and Technical Aspects of the "Gas Chambers" of Auschwitz 
(1995). Auschwitz: Plain Facts. A Response to Jean-Claude Pressac 
Lectures on the Holocaust. Controversial Issues Cross Examined  
The Auschwitz Trial. An Analysis of the World's Largest Show Trial
(2005). Auschwitz-Lügen. Legenden, Lügen, Vorurteile von Medien, Politikern und Wissenschaftlern über den Holocaust ISBN 1-59148-014-0  
The Persecution of a German Scholar for telling truth about holocaust fabrications
(2001). Das Rudolf-Gutachten, Gutachten über die „Gaskammern“ von Auschwitz. ISBN 1-902619-03-X 
(2003). The Rudolf Report. ISBN 0-9679856-5-X
(1993). Vorlesungen über Zeitgeschichte. Strittige Fragen im Kreuzverhör. ISBN 3-87847-130-0.
(1994). Grundlagen zur Zeitgeschichte. Ein Handbuch über strittige Fragen des 20. Jahrhunderts ISBN 3-87847-141-6 (2003). Dissecting the Holocaust. 2. Auflage. ISBN 3-87847-141-6).
(1995). Herbert Verbeke (Hrsg.): Auschwitz: Nackte Fakten. Eine Erwiderung an Jean-Claude Pressac, ISBN 90-73111-16-1 
(2005). Auschwitz: Plain Facts. Theses & Dissertations. ISBN 1-59148-020-5).
(2005). Auschwitz-Lügen: Legenden, Lügen, Vorurteile von Medien, Politikern und Wissenschaftlern über den Holocaust. ISBN 1-59148-014-0
(2005).  Auschwitz Lies.  ISBN 1-59148-021-3) 
(2005). Vorlesungen über den Holocaust. Strittige Fragen im Kreuzverhör. ISBN 1-902619-07-2 
(2005). Lectures on the Holocaust.  ISBN 1-902619-07-2
(2005). Germar Rudolf, Fred Leuchter, Robert Faurisson: The Leuchter Reports: Critical Edition. ISBN 1-59148-026-4
(2005). Germar Rudolf, Robert Countess, Christian Lindtner: Festschrift for Robert Faurisson to his 75th Birthday. ISBN 1-59148-004-3.
(2005). Лекції з голокосту
|-valign="top"
|11
|Гаррі Бернс  
|Harry Elmer Barnes
|
|(1948).Historical Sociology: Its Origins and Development; Theories of Social Evolution From Cave Life to Atomic bombing.
(1948). (Co-Edited with Howard Becker and Frances Bennett Becker) Contemporary Social Theory
(1948). An Introduction to the History of Sociology.
(1950). (Co-written with Oreen M. Ruedi) The American Way of Life; an Introduction to the Study of Contemporary Society
(1949). The Struggle Against the Historical Blackout.
(1968). Society in Transition 
(1953). Perpetual War for Perpetual Peace: A Critical Examination of the Foreign Policy of Franklin Delano Roosevelt and its Aftermath .
(1963). Blasting the Historical Blackout in Britain: Professor A. J. P. Taylor's "The Origins of the Second World War"; its Nature, Reliability, Shortcomings and Implications, .
(1965). (With Nathan F. Leopold, Jr. and others) The Future of Imprisonment in a Free Society
(1972). Pearl Harbor after a Quarter of a Century ISBN 0-405-00413-3.
(1972). Selected Revisionist Pamphlets, New York: Arno Press
(1973). The Chickens of the Interventionist Liberals Have Come Home to Roost; the Bitter Fruits of Globaloney ISBN 0-87700-194-4.
(1991). Barnes Against the Blackout: Essays Against Interventionism
|-valign="top"
|12
|Марк Вебер
|Mark Weber
|
|'Extermination' Camp Propaganda Myths West Germany's Holocaust Payoff to Israel and World Jewry 
(1993) Мережа сіоністського терору  
|-valign="top"
|13
|Ернст Цюндель 
|Ernst Zündel
|
|
|-valign="top"
|14
|Девід Ірвінг
|David Irving
|
|(1996), Nuremberg: The Last Battle 
|-valign="top"
|15
|Тіс Крістоферсен
|Thies Christophersen
|
|(1973). «Die Auschwitz-Luge» 
(1989).  Christophersen, Thies. Adolf Hitler - Ein Leben fuer Deutschland und Europa 
|-valign="top"
|16
|Олег Платонов 
|Oleg Platonov
|
|«Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации»
«Россия под властью криминально-космополитического режима» 
«Загадки Сионских протоколов» 
«История цареубийства»
«Пролог цареубийства» 
«Россия под властью масонов» (4 изд.) 
«Терновый венец России: История русского народа в XX веке. Том 1: Гл.1—56» 
«Терновый венец России: История русского народа в XX веке. Том 2: Гл. 57-85» 
|-valign="top"
|17
|Девід Хогган
|David Hoggan
|
|(1969). The Myth of the Six Million ISBN 0-906879-89-2
|-valign="top"
|18
|Девід Дюк
|David Duke
|
|“Вопрос холокоста” 
(2006). Як ізраїльський тероризм і американська зрада спричинилися до атак 11 вересня 
(2001). Еврейский вопрос глазами американца  
|-valign="top"
|19
|Жан-Марі Ле Пен
|Jean-Marie Le Pen
|
|
|-valign="top"
|20
|Роберт Фішер
|Bobby Fischer
|
|
|-valign="top"
|21
|Річард Харвуд
|Richard Verrall
|
|(1974). Did Six Million Really Die? 
(1974). Чи дійсно загинули шість мільйонів? (Шість мільйонів — втрачені і знайдені)
|-valign="top"
|22
|Рас Грената 
|Russ Granata
|
|Критический анализ официального взгляда на Аушвиц в свете химии и технологии
|-valign="top"
|23
|Вільгельм Штегліх
|Wilhelm Stäglich
|
|(1977). Die westdeutsche Justiz und die sogenannten NS-Gewaltverbrechen. Kollund (Denmark), Krilik-Vrl.
(1979). "Der Auschwitz-Mythos". Tubingen, Vrl. Grabert.
|-valign="top"
|24
|Фридрих Берг
|Friedrich Paul Berg
|
|Газовые камеры с самообслуживанием Friedrich Paul Berg, The Diesel Gas Chambers: Ideal for torture - Absurd for Murder.
(1984). Diesel Gas Chambers: Myth Within a Myth 
(1986). The German Delousing Chambers
(1988). Typhus and the Jews
|-valign="top"
|25
|Ян Бернхоф
|
|
|Демография Холокоста 
|-valign="top"
|26
|Нік Гріффін 
|Nick Griffin
|
|
|-valign="top"
|27
|Герд Хонсік
|Gerd Honsik
|
|"Freispruch für Hitler" 
"33 Witnesses against the Gas Chamber Lie"
|-valign="top"
|28
|Еріх Керн 
|
|
|
|-valign="top"
|29
|Вольф Дитер Роте
|
|
|
|- valign="top"
|30
|Еміль Аретц
|
|
|
|- valign="top"
|31
|Дітліб Фельдерер
|Ditlieb Felderer
|
|(1979). Anne Frank's Diary - A Hoax 
(1980) Auschwitz notebook: Lids and openings, The Journal of Historical Review, Fall; vol. 01 no. 3: p. 255;
(1980) Human soap, The Journal of Historical Review, Summer, 1980; vol. 01 no. 2: p. 131 ;
|- valign="top"
|32
|Ахмед Рамі 
|Ahmed Rami
|
| 
|- valign="top"
|33
|Томаш Габісь
|Tomasz Gabis
|
|«Релігія голокосту»
|- valign="top"
|34
|Бредлі Сміт 
|Bradley Smith
|
|(1988). Confessions of a Holocaust Revisionist. Los Angeles. 
|- valign="top"
|35
|Панкін С.Ф.
|
|
|Холокост: правда или ложь?
|-  valign="top"
|36
|Мішель Ренуф
|Michele Renouf
| 
| 
|- valign="top"
|37
|Карло Маттоньо
|Carlo Mattogno
|
|Auschwitz: The End of a Legend  Belzec in Propaganda, Testimonies, Archeological Research, and History  Special Treatment in Auschwitz  The Bunkers of Auschwitz. Black Propaganda versus History  The Central Construction Office in Auschwitz Auschwitz: Open Air Incinerations  Auschwitz: The First Gassing. Rumor and Reality  Auschwitz: Crematorium I and the Alleged Homicidal Gassings  Healthcare in Auschwitz  The Crematory Ovens of Auschwitz 
|- valign="top"
|38
| Мухін Юрій Гнатович 
| Yuriy Mukhin
|
|(2005) Євреї: комуністи і сіоністи 
|-
|39
|Франк Ренніке 
|Frank Rennicke 
|
|
|- valign="top"
|40
|Манфред Редер
|Manfred Roeder
|
|
|- valign="top"
|41
|Даріуш Ратайчак 
|Dariusz Ratajczak
|
|(1990). Polacy na Wileńszczyźnie 1939-1944 
(1994). Świadectwo księdza Wojaczka 
(1996). Krajowa Armia Podziemna w powiecie prudnickim 1949-1952
(1999). Tematy niebezpieczne 
(2001). Tematy jeszcze bardziej niebezpieczne  
(2003). Inkwizycja po polsku, czyli sprawa dr Dariusza Ratajczaka  
(2004). Prawda ponad wszystko  
(2005). Spowiedź "antysemity" 
|- valign="top"
|42
|Удо Валенді 
|Udo Walendy
|
|Truth for Germany: The Guilt Question of the Second World War Europa in Flammen 1939-1945Auschwitz in the I.G. Farben Trial: Holocaust Documents?
|- valign="top"
|43
|Ісраель Шамір
|Israel Shamir
|
|Как сионисты спасали евреев в годы войны  Blommor i Galiléen :collected essays.translated by Ingvar Rydberg, publisher - Alhambra. language - Swedish ISBN 978-91-88992-52-9
Rasszista Allam? (Racist State, in Hungarian) Kairosz, Budapest 2004 ISBN 963-9484-90-3. 
(2004).Flowers of Galilee (in English), Dandelion ISBN 1-893302-78-4;
 Galilee Flowers (in English) BookSurge US 2005  ISBN 978-1-4196-1351-7
 Galilee Flowers (in English, UK edition) Four O'Clock Press 2007 ISBN 978-1-906146-43-6
 Blumen aus Galiläa, (in German), Promedia, Wien 2005, ISBN 3-85371-231-2.
 Pardes, Surge Books 2005 ISBN 1-4196-0601-8; (in French) Paris éditions Al Qalam, 2005.
 Our Lady of Sorrows, Surge Books 2005 ISBN 1-4196-0835-5.
 Проклятие избранного народа (The Curse of Chosen People, in Russian) Algoritm, Moscow 2006 ISBN 5-9265-0259-4
 Cabbala of Power, Four O'Clock Press UK 2007, ISBN 978-1-906146-58-0
 Masters of Discourse, BookSurge Publishing 2008 ISBN 978-1-4196-9243-7
 La Bataille Du Discours, (in French) BookSurge Publishing 2008 ISBN 978-1-4392-1143-4
 Сорвать заговор сионских мудрецов (Elders of Zion's conspiracy derailed, in Russian)EXMO and Algoritm, Moscow 2010 ISBN 978-5-699-39520-0
 «Холокост – это новая светская религия»  
 «Как сионисты спасали евреев в годы войны»  
|- valign="top"
|44
|Джордж Лінкольн Рокуелл
|George Lincoln Rockwell
|
|In Hoc Signo Vinces, a political manifesto 
(1960). How to Get Out or Stay Out of the Insane Asylum, recounts his experience of being sentenced to thirty days observation (American Nazi Party)
The Fable of the Ducks and the Hens, a long-form poem that uses various sub-species of birds to illustrate Rockwell's own views of the racial problems in America and the world.
(1960). This Time the World, his autobiography (written 1960; First Published by Parliament House 1961; Reprinted by White Power Publications 1979; and later Liberty Bell Publications, 2004, ISBN 1-59364-014-5).
(1967). White Power (written 1967; John McLaughlin, 1996, ISBN 0-9656492-8-8)
|- valign="top"
|45
|Уілліс Карто
|Willis Carto
|
|(1982). Profiles in Populism 
|- valign="top"
|46
|Хайо Херрманн
|Hajo Herrmann
|
|
|- valign="top"
|47
|Фредерік Тобен
|Gerald Fredrick Töben
|
|(1986). When the innocent awake. Edenhope, Vic. Peace Books. 217p ISBN 0-9588234-1-3.
(1986). The plight of Australian education: ailments and remedies. Norwood, S. Aust. Peace Books. 33p ISBN 0-9588234-0-5
(1986). Student attitude, expectation and performance at the State College of Education. Edenhope, Vic. Peace Books. 71p ISBN 0-9588234-3-X
(1986). Peirce's fallibilism and Popper's falsification theory. Edenhope, Vic. Peace Books. 128p ISBN 0-9588234-2-1.
(1995). Political correctness in our schools Norwood, S. Aust. Peace Books. 74p ISBN 0-646-26799-X.
(1995). Political correctness is no joke!: the Leuchter case. Norwood, S. Aust. Peace Books. 27p ISBN 0-646-24194-X.
(1998). The Boston-Curry Party: on the sacked, plundered and smoking Australian educational battlefield at Goroke. Norwood, S. Aust. Peace Books. 343p ISBN 0-9585466-0-6.
(2001). Where truth is no defence, I want to break free. Norwood, S. Aust. Peace Books. 518p ISBN 0-9585466-1-4.
(2003). Fight or Flight: The Personal Face of Revisionism. Norwood, S. Aust. Peace Books. 669p ISBN 0-9585466-2-2.
(2007). Forty days in Teheran : a special report. Norwood, S. Aust. The Barnes Review/Peace Books. 116p ISBN 978-0-9585466-9-0.
(2009). "50 Days in Gaol: Dr Fredrick Töben's Global Battle for Free Speech". The Barnes Review/PEACE Books.94p ISBN 9780958546673, also ISBN 978-0-9818085-0-5.
(2010). "ARBEIT MACHT FREI: impertinent incarceration". PEACE Books. 468p ISBN 978-0-9585466-6-9.
 «Де Істина не захищена»
«Індивідуальне обличчя ревізіонізму».
(2002). Борьба с ревизионизмом в странах Запада 
|- valign="top"
|48
|Отто-Ернст Ремер 
|Otto Ernst Remer
|
|(1951). 20. Juli 1944  
(1981). Verschwörung und Verrat um Hitler: Urteil des Frontsoldaten 
(1989). Kriegshetze gegen Deutschland: Lüge und Wahrheit über die Ursachen beider Weltkriege 
(1992). Die Zeit… lügt!: Stellungnahme von vier Wissenschaftlern zu einer Serie der Wochenzeitung Die Zeit, Nr. 39, 18.9.1992, S. 104 und Nr. 40, 25.9.1992, S. 90: Gab es die Massenvernichtung jüdischer Menschen im Dritten Reich?  
|- valign="top"
|49
|Остін Епп
| Austin J. App
|
|(1974). The Six Million Swindle: Blackmailing the German people for hard marks with fabricated corpses
|- valign="top"
|50
|Франц Шейдл
| Franz Scheidl
|
|(1937). Das Kriegsgefangenenrecht in seiner gegenwärtigen Gestalt. Wien: Davis. 
(1940). Deutschlands Kampf um seine Kolonien : eine gemeinverständl. urkundl. Darstellung. Wien : Deutscher Verl. für Jugend und Volk. 
(1943). Die Kriegsgefangenschaft von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart : eine völkerrechtliche Monographie. Berlin : Ebering. 
(1968). Die Millionenvergasungen. Geschichte der Verfemung Deutschlands Bd. 4. 
(1968). Die Ausrottung der Juden. Geschichte der Verfemung Deutschlands Bd. 5. 
(1968). Das Unrecht an Deutschland. Geschichte der Verfemung Deutschlands Bd. 6. Wien: Dr.-Scheidl Verlag. 
(1967). Rußland muß erobert werden! : Und e. kleine Auseinandersetzg mit d. Kommunismus, d. Demokratie u. d. Diktatur. Wien, Postf. 61: Dr. Scheidl 
(1967). Israel. Traum und Wirklichkeit. Bd. 1: Selbstmordversuch durch Nationalismus. 2. Aufl. Wien: Scheidl. 
(1967). Israel. Traum und Wirklichkeit. Bd. 2: Die Lösung des Palästina-Problems. 2. Aufl. Wien: Scheidl. 
(1967). Israel, Traum und Wirklichkeit. Bd. 3. Die Kriegsverbrechen der Nationalzionisten. 3. Aufl. Wien: Scheidl.
(1067). Deutschland, der Staat Israel und die deutsche Wiedergutmachung. Wien : Scheidl.
(1970). Israel, Traum und Wirklichkeit. Bd. 4. Die Internationalisierung Jerusalems: Werden die USA das Christentum verraten? 3. Aufl. Wien : Scheidl-Verl.
|- valign="top"
|51
|П'єр Гійом
| Pierre Guillaume
|
|
|- valign="top"
|52
|Махмуд Аббас
| Mahmoud Abbas
|Палестина
|(1982). 
|- valign="top"
|53
|Серж Тіон
| Serge Thion
|
|(2006). Краткая история ревизионизма в вопросе о холокосте  (1993). Спичка на льдине. Боевые заметки 1980_92. 
(1980). Историческая правда или политическая правда? Дело профессора Фориссона. Спор о газовых камерах. 
|- valign="top"
|54
|Леон Дегрель
| Léon Degrelle
|
|(1979). Леон Деґрель. Лист Папі Римському  
|- valign="top"
|55
|Клаудіо Моффа
| Claudio Moffa
|
|
|}

 Джерела 
 Юрген Граф. Историки-ревизионисты
 Вячеслав Лихачев. Ревизионизм холокоста 
 Юрген Граф. Ревизионизм холокоста. Лекция в Институте мировых цивилизаций, Москва, 15 апреля 2009 г. 
 Крах Мирового порядка. Религия Холокоста против христианства 
 Фредерик Тобен. Борьба с ревизионизмом в странах Запада
 Biographical profiles of some noteworthy non-conformist (revisionist) historians and activists  
 Martin Frost. Holocaust denial
 Отрицание отрицания или Битва под Аушвицем. Дебаты о демографии и геополитике Холокоста''. Упорядники: Альфред Кох, Павел Полян. Москва. «Три квадрата» 2008
 Biographical profiles of some noteworthy non-conformist (revisionist) historians and activists  
 Историки-ревизионисты

Примітки

Див. також 

 Заперечення Голокосту

Ревізіоністи Голокосту
Списки осіб
Списки:Голокост